Уилок () — английская фамилия. Известные носители:

 Уилок, Даглас Харри (род. 1960) — офицер армии США и астронавт НАСА.
 Уилок Роман, Хайме (род. 1946) — никарагуанский политический и военный деятель.

См. также 
 Вилок